Буга́ч (разг. озеро Мясокомбинатское, озеро Мясокомбината, Мясокомбинат) — пруд в черте города Красноярска на реке Бугаче. Крупнейший водоём на левобережье города. Одно из четырёх разрешённых МЧС мест для купания.

Водный объект второй категории рыбохозяйственного назначения, его ихтиофауна представлена такими видами водных биологических ресурсов, как щука, плотва, окунь, налим и другими.

География 

Находится на территории города Красноярска. Координаты: широта — 56,0623, долгота: 92,7300.

История 
Разговорное название «Мясокомбинат» произошло от расположенных рядом бывших цехов предприятия. Плотина сооружена в конце XX века.

В 2018 году администрации города Красноярск рассмотрела предложения горожан по реализации федерального проекта «Комфортная городская среда», больше всего предложений поступило по наполнению сада на берегу Бугача. Уже в июне планируется начать благоустройство сквера возле пруда.

Флора и фауна 
Высшие растения покрывают около 13,5 % площади водоёма, в составе которых отмечены , , , , , .

Из рыб преобладают  и  (фоновые виды); реже встречаются , ,  и ; также присутствуют  и .

Экологическое состояние 
По берегам возникают многочисленные несанкционированные свалки, происходит засорение мусором подмостовых зон и водопропускных сооружений, в результате чего на пруду часто случаются паводки. Наиболее сильные из них произошли в 2010 и 2013 годах. По берегам ведётся несанкционированное строительство частных строений. В 2010 году территория была отдана под строительство жилого района «Бугач» на 20 тысяч жителей. В рамках строительства запланировано и благоустройство набережной.

Примечания

Дополнительная литература 
 Аврамов, А. П. Содержание металлов двух видов макрофитов из водоемов с разной соленостью / А. П. Аврамов // Наука и образование в XXI веке: сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. (30 сент. 2013 г.). — Тамбов, 2013. — Ч. 10. — С. 8-9 Аннотация: Исследовались два вида растений — тростник южный (Phragmies australis) и рдест гребенчатый (Potamogeton pectinatus) — в пресноводном водохранилище Бугач (Красноярск) и озере Шира (Хакасия)
 Бактериопланктон пригородного рекреационного пруда и его связь с гидробиологическими, гидрохимическими и санитарно-эпидемиологическими показателями [Текст]: научное издание / Мучкина, Е. Я.; Трусова, М. Ю.; Гладышев, М. И.; Колмаков, В. И.; Дубовская, О. П.; Сущик, Н. Н.// Сибирский экологический журнал — 2003. — Т. 10, N 3. — С. 257—266. — ISSN 0869-8619 (Аннотация: В течение трех полевых сезонов 1997—1999 гг. исследован бактериопланктон небольшого пригородного пруда Бугач. По средним за сезон значениям общей численности бактерий и отдельно сапрофитных бактерий пруд характеризуется как эвтрофный. Проанализированы сезонный и межгодовая динамика развития бактериопланктона, её связь с зоо- и фитопланктоном, гидрохимическими и гидрологическими характеристиками)
 Вразовская, Е. И. Потенциальная валовая первичная продукция автотрофов водохранилища Бугач / Е. И. Вразовская // Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. — 2014. — Вып. 18, т. 1. — С. 14-15. — Библиогр.: с. 15 (3 назв.)
 Дифференцированное влияние качества сестона (содержания C, N, P и полиненасыщенных жирных кислот) на скорость соматического и генеративного роста Daphnia / А. П. Толомеев [и др.] // Сиб. экол. журн. — 2012. — Т. 19, № 4. — С. 607—618. — Библиогр.: с. 616—618 (35 назв.) Аннотация: Результаты экспериментальных исследований роста дафний на естественном сестоне водохранилища Бугач (Красноярск)
 Дубовская, О. П. Методические аспекты оценки не связанной с хищниками смертности рачкового зоопланктона на основе учета мертвых особей / О. П. Дубовская // X Съезд Гидробиологического общества при РАН (Владивосток, 28 сент. — 2 окт. 2009 г.): тез. докл. — Владивосток, 2009. — С. 127—128 (Аннотация: Исследования проводились на водохранилище Бугач (окрестности Красноярска) и озере Обстерно (Беларусь))
 Кананыхина, Н. С. Фитоценологическая характеристика и химический состав высшей водной растительности водохранилища Бугач [Красноярский край] / Н. С. Кананыхина, В. Г. Немчинов // Молодежь Сибири — науке России: Сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф. — Красноярск, 2003. — Ч. 1. — С. 254—257
 Колмакова, О. В. Определение видового состава планктонных бактерий бассейна реки Енисей молекулярно-генетическими методами и экспериментальное исследование их биогеохимических функций: автореф. дис. … канд. биол. наук / О. В. Колмакова. — Красноярск, 2015. — 19 с. Аннотация: Приведены результаты исследования бактериопланктона водохранилища Бугач (Красноярск)
 Кравчук, Е. С. Потенциальное влияние зарослей макрофитов на численность акинет синезеленых водорослей в литорали водоема / Е. С. Кравчук, Т. В. Анисимова // Сиб. экол. журн. — 2012. — Т. 19, № 4. — С. 579—583. — Библиогр.: с. 582—583 (21 назв.) Аннотация: Изучено распределение покоящихся стадий синезеленых водорослей (акинет) в донных отложениях литорали небольшого сибирского водохранилища Бугач, расположенного в пригороде Красноярска
 Мучкина, Е. Я. Бактериопланктон малого рекреационного водохранилища Бугач [Красноярский край] / Е. Я. Мучкина, В. Б. Новикова; ред. В. И. Колмаков, ред. Е. А. Иванова; Краснояр. гос. аграр. ун-т. — Красноярск: [б. и.], 2004. — 155 с. — Библиогр.: с. 137—154 (204 назв.). — Б. ц.
 Мучкина, Е. Я. Оценка качества донных отложений водохранилища Бугач [Красноярский край] в период 2001—2004 гг. по микробиологическим показателям / Е. Я. Мучкина, Е. В. Батанина // Проблемы и перспективы использования водных биоресурсов Сибири в XXI веке: материалы Всерос. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию Енисейск. ихтиол. лаб. (ФГНУ «НИИЭРВ») (Красноярск, 8-12 дек. 2008 г.). — Красноярск, 2009. — С. 210—214. — Библиогр.: с. 214 (14 назв.)
 Мучкина, Е. Я. Бактериальное сообщество донных отложений водохранилища Бугач / Е. Я. Мучкина, Е. В. Батанина; науч. ред. А. И. Машанов; Краснояр. гос. аграр. ун-т. — Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. аграр. ун-та, 2010. — 136 с. — Библиогр.: с. 115—136. — Б. ц. (Аннотация: 249 назв. публ. 1970—2007 гг.)
 Мучкина, Е. Я. Бактериопланктон малого рекреационного водохранилища Бугач / Е. Я. Мучкина, В. Б. Новикова; ред. В. И. Колмаков, Е. А. Иванова; Краснояр. гос. аграр. ун-т. — Красноярск: [б. и.], 2004. — С. 137—154. — Б. ц. (Аннотация: 204 назв. кн., ст., материалов конф., автореф. дис. 1952—2004 гг. по микробиологии Вост. Сибири)
 Поляева, К. В. К изучению паразитофауны карася серебряного (Carassius gibelio Bloch (1782)) пруда Бугач [Красноярский край] / К. В. Поляева // Экология Юж. Сибири и сопред. территорий. — 2008. — Вып. 12, т. 1. — С. 107—108
 Поляева, К. В. Паразитофауна карася серебряного Carassius auratus (Linnaeus, 1758) пруда Бугач, г. Красноярск / К. В. Поляева // Паразиты Голарктики: сб. науч. ст. Междунар. симп. (Петрозаводск, 4-8 окт. 2010 г.). — Петрозаводск, 2010. — Т. 2. — С. 57-60. — Библиогр.: с. 60
 Содержание металлов в высших водных растениях в небольшом сибирском водохранилище / Е. А. Иванова [и др.] // Сиб. экол. журн. — 2012. — Т. 19, № 4. — С. 485—495. — Библиогр.: с. 493—495 (40 назв.) Аннотация: Исследования проводились на водохранилище Бугач, расположенном на северо-восточной окраине Красноярска
 Трусова, М. Ю. Сезонные особенности потребления лизина некультивируемым бактериопланктоном эвтрофного водохранилища / М. Ю. Трусова, О. В. Колмакова, М. И. Гладышев // Сиб. экол. журн. — 2012. — Т. 19, № 4. — С. 529—539. — Библиогр.: с. 538—539 (28 назв.)Аннотация: Природную воду для экспериментов отбирали в водохранилище Бугач, расположенном в пригороде Красноярска
 Шадрин, И. А. Пространственно-временная динамика токсичности вод пруда Бугач (бассейн реки Енисей) по реакциям микроорганизмов [Текст] / И. А. Шадрин // Сибирский экологический журнал. — 2002. — Т. 9, N 4. — С. 511—520. — Библиогр.: с. 520 (20 назв.). — ISSN 0869-8619
 Эффективность передачи незаменимых полиненасыщенных жирных кислот по трофическим цепям водных экосистем / М. И. Гладышев [и др.] // Докл. Акад. наук. — 2009. — Т. 426, № 4. — С. 549—551. — Библиогр.: с. 551 (6 назв.) (Аннотация: Результаты исследований на Енисее и водохранилище Бугач (Красноярский край)).
 Яблоков, Н. О. Питание ротана-головешки Perccottus glenii Dybowski, 1877 в пруду Бугач (бассейн среднего Енисея) / Н. О. Яблоков, Ю. Ю. Яковлев // Молодежь и наука: материалы X Всерос. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых учёных. — Красноярск, 2014. — Т. 2. — С. 263—267. — Библиогр.: с. 266—267 (11 назв.)

Водохранилища Красноярского края
География Красноярска